Frans Verhoeven (cineast), een Belgisch cineast
 Frans Verhoeven (motorcrosser), een Nederlands motorcrosser
 Frans Verhoeven (voetballer) of François Verhoeven, een Belgisch voetballer, actief in de hoogste klasse in de jaren 20